Mondo senza fine (World Without End) – film di Edward L. Bernds (1956)
Mondo senza fine (World Without End) – romanzo di Joe Haldeman basato su Star Trek (1979)
Mondo senza fine (World Without End) – romanzo di Ken Follett (2007)
Mondo senza fine (World Without End) – gioco da tavolo ispirato al romanzo di Follett
Mondo senza fine (World Without End) – miniserie televisiva del 2012 basata sul romanzo di Follett